Maputo (provincie), een provincie van Mozambique
Maputo (stad), de hoofdstad van Mozambique
Maputobaai, een inham van de Indische Oceaan aan de kust van Mozambique